Симит (,  qeluro/qelora,  samīd,  (koulouri), , , ) — хлебобулочное изделие типа бублика с кунжутом, широко распространённое на Ближнем Востоке (Турция, Ливан, Израиль и др.), а также на Балканах (например, в Греции, Сербии, Болгарии). 

Характеристики симита (размер, хрусткость и другие) различны в разных регионах. В городе Измир симит известен как «gevrek» (), хотя он очень похож на стамбульскую разновидность.

Симит обычно подаётся на завтрак к чаю или кофе, отдельно  с желе, джемом или сыром.

Симит часто продают уличные торговцы, которые  везут его на тележке или несут в лотке на голове.

В США симит также известен как Turkish bagel (турецкий бейгл).

См. также 
 Бейгл
 Баранка
 Бублик
 Калач
 Сушка

Примечания

Ссылки 

 http://www.zarubejye.com/tour/tour37.htm - статья «Вкусная достопримечательность Стамбула — симит»
 Видео рецепт

Хлебобулочные изделия
Болгарская кухня
Греческая кухня
Сербская кухня
Турецкая кухня